

События

Китай 
 31-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 В 6 луне, в день синь-сы во дворце Чу-гун умер князь Лу Сян-гун, в 9 луне, в день гуй-сы умер его наследник Цзы-е. Лусцы поставили у власти Чоу (сына Сян-гуна и Ци-гуй) (Чжао-гун, эра правления 541—510). Чоу было 19 лет, но его «характер был ещё детский» (до похорон он трижды сменил траурные одежды), Му-шу препятствовал его поставлению, но сановник Цзи У-цзы (правитель города Бяньфэй) поддержал его.
 В 9 луне, в день цзи-сы умер луский сановник Чжунсунь Цзе.
 В 10 луне тэнский князь прибыл в Лу на похороны, в день гуй-ю луский Сян-гун был похоронен.
 В 11 луне цзюйцы убили своего князя Ми-чжоу.
 Дядя чуского вана Вэй был назначен линъинем (советником).
 чжэнский Цзянь-гун и его сановник Цзы-чань прибыли в Цзинь с посольством.
 уский посол (сын У-чэня) прибыл в Цзинь.

См. также

Примечания